Honderd Morgen (Vught), een polder in Vught
 Honderd Morgen of Polder De Wilde Veenen, een polder bij Moerkapelle in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas
 Honderdmorgen (Lingewaard), gebied bij Doornenburg in de Millingerwaard in de Gelderse gemeente Lingewaard
 De Honderd Morgen, volkstuinvereniging in de gemeente 's-Hertogenbosch